Ruta Provincial 3 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 3, ruta provincial de La Pampa, Argentina.
Ruta Provincial 3, ruta provincial de Misiones, Argentina.
Ruta Provincial 3, ruta provincial de San Luis, Argentina.